Дамьен Комолли (; родился , Безье, Франция) — французский футбольный тренер, функционер, скаут, спортивный директор турецкого клуба «Фенербахче». Известен  работы в различных европейских клубах и подписанием ряда известных игроков, таких как: Луис Суарес, Лука Модрич и другие.

Клубная карьера 
Комолли родился в Безье, Франция, и занимался футболом в молодёжной команде «Монако». В 1992 году он переключился на тренерскую карьеру и в течение трёх лет был наставником команды игроков не старше 16 лет в «Монако». На этой должности ему удалось привести команду юниоров к победе в районном чемпионате. В 1995 году Комолли получил юридическое образование, а также французскую тренерскую лицензию.

В 1996 году Комолли присоединился к лондонскому «Арсеналу» и провел в команде семь сезонов в качестве скаута европейского региона. Ему приписывается «открытие» нескольких игроков «Арсенала», таких как Коло Туре, Эммануэль Эбуэ и Гаэль Клиши. С 2004 по 2005 год был техническим директором французского клуба «Сент-Этьен». В том сезоне клуб достиг определённых успехов, заняв шестое место в лиге и достиг полуфинала Кубка Франции. В течение времени работы в команде он также был ответственен за важные подписания игроков первой команды и установил партнерские отношения с молодежными и любительскими клубами, на местном, национальном и международном уровнях.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на theguardian.com

Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Тренерский штаб ФК «Арсенал» Лондон
Тренерский штаб ФК «Ливерпуль»